Ростовский сельсовет

Архангельская область 

 Ростовский сельсовет Устьянского района (административно-территориальная единица)

Башкортостан 

 Ростовский сельсовет Мечетлинского района (административно-территориальная единица и муниципальное образование)